5791 Comello – asteroide della fascia principale
 Lodovica Comello – attrice, cantante e conduttrice televisiva
 Maddalena Montalban Comello – patriota